Op Roland Garros 1986 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 28 mei tot en met 8 juni 1986.

Algemeen

Samenvatting 
Titelverdedigers Martina Navrátilová en Heinz Günthardt waren het tweede reekshoofd. Zij bereikten de kwartfinale – daarin werden zij uitgeschakeld door Beth Herr en Jorge Lozano.

Het als eerste geplaatste Amerikaanse duo Kathy Jordan en Ken Flach won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als derde geplaatste koppel Rosalyn Fairbank en Mark Edmondson in drie sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. Geen van beiden had daar­naast dubbel­spel­titels met andere partners.

Nederlandse en Belgische spelers 
Er deden vier Nederlanders mee:
 Carin Bakkum en Tom Nijssen bereikten de tweede ronde.
 Betty Stöve en de Australiër Bob Carmichael strandden in de eerste ronde.
 Ook Michiel Schapers en de Zwitserse Christiane Jolissaint verloren hun openingspartij.

Er waren geen Belgische deelnemers.

Geplaatste teams 
Een plaatsingslijst werd niet gepubliceerd, maar de volgende acht teams waren op de strategische hoekpunten van het toernooischema geplaatst:

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag.4)
 Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1986